Épouse-moi peut désigner :
 Épouse-moi, le roman de John Updike paru en 1976
 Épouse-moi, le film d'Harriet Marin sorti en 2000